Německá fotbalová Bundesliga 1974/75 probíhala podzimu 1974 do jara 1975. Byla 12. ročníkem bundesligy. Zúčastnilo se jí 18 týmů a vítězem se stal tým Borussia Mönchengladbach, který si zajistil účast v Poháru mistrů evropských zemí. Účast v Poháru mistrů evropských zemí si zajistil i FC Bayern Mnichov jako obhájce trofeje. Účast v Poháru vítězů pohárů 1975/76 si zajistil vítěz poháru Eintracht Frankfurt. Účast v Poháru UEFA si zajistily týmy Hertha BSC, Hamburger SV, 1. FC Köln a NSV Duisburg jako poražený finalista poháru. Sestoupily poprvé poslední tři týmy - VfB Stuttgart, Tennis Borussia Berlin a Wuppertaler SV.

Konečná tabulka 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Nejlepší střelci

Externí odkazy 
 RSSSF

Německá fotbalová Bundesliga
Fotbal v roce 1974
Fotbal v roce 1975
Sport v Německu v roce 1974
Sport v Německu v roce 1975